Muttental bedeutet:

in Deutschland:
 Das Tal des Muttenbachs, auch Muttenbachtal, Stadt Witten, mit dem Naherholungsgebiet „Stadtforst Muttental“ sowie einem historischen Steinkohlebergbau-Revier
 Der Bergbauwanderweg Muttental ebendort, der in Teilen des unteren Muttenbachtals sowie im benachbarten Tal der Deipenbecke bzw. des Hardensteiner Bachs verläuft
 Die Muttentalbahn, eine historische Pferdebahn zum Kohlentransport im Ruhrgebiet, ebendort

in der Schweiz:
 Das Muttental (mit dem Muttenbach und dem Muttenbachfall), einem Tal östlich des Hangsackgrats, etwas südlich des Dorfes Weisstannen, Schweiz